Diplomacie může znamenat:

 Diplomacie – schopnost vést mezinárodní jednání
 Diplomacie (hra) – desková hra
 Diplomacie (film) – francouzsko-německý film z roku 2014